Клешнино — упразднённая деревня в Большесельском районе Ярославской области России. 

В рамках организации местного самоуправления входила в Большесельское сельское поселение, в рамках административно-территориального устройства — в Большесельский сельский округ.

История 
Деревня упразднена в 2019 году.

Население 

По данным статистического сборника «Сельские населенные пункты Ярославской области на 1 января 2007 года», в деревне Клешнино не числится постоянных жителей.

География 
Деревня расположена в 3 км к югу от районного центра Большое Село, на правом берегу реки Сдериха, левого притока Юхоти. На берегах Сдерихи в целом в лесном и малозаселённом краю находится компактная группа деревень. Выше Клешнино по течению, в 1 км к югу стоит деревня Бабуково, а с севера вниз по течению к Клешнино практически примыкает деревня Серковская, отделёная от Клешнино небольшим ручейком, впадающим справа в Сдериху. На противоположном берегу реки чуть выше по течению напротив Клешнино стоит деревня Бахматово. Все названные деревни стоят на одном небольшом полем, окружённом лесами.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Большесельского района